Yuri Liberator de Oliveira (Rio de Janeiro, 11 de setembro de 1992) é um ex-futebolista brasileiro que jogava como lateral-direito. Atuou por equipes como Fluminense, Vasco, Figueirense, Bonsucesso e Barra da Tijuca. No futebol de sete, integrou a equipe do Flamengo que foi campeã brasileira e campeã carioca em 2018.

Referências 

Futebolistas do Club de Regatas Vasco da Gama